Le  Championnat du monde masculin de volley-ball des moins de 19 ans, organisé à Almirante Brown, Bahía Blanca et Buenos Aires (Argentine), s'est déroulé du 19 au .

Équipes présentes

Compétition

Tour préliminaire

Composition des groupes

Poule A 

|}

|}

Poule B 

|}

|}

Poule C 

|}

|}

Poule D 

|}

|}

Second tour

Places de 1 à 8

Poule E 

|}

|}

Poule F 

|}

|}

Places de 9 à 16

Poule G 

|}

|}

Poule H 

|}

|}

Phase finale

Places de 13 à 16

Places de 9 à 12

Places de 5 à 8

Places de 1 à 4

Distinctions individuelles 
MVP : Uroš Kovačević 
Meilleur marqueur : Andres J. Villena 
Meilleur attaquant : Lazaro Raydel Fundora Travieso 
Meilleur contreur : Alejandro Vigil 
Meilleur serveur : Yordan Bisset Astengo 
Meilleur passeur : Antoine Brizard 
Meilleur réceptionneur : Ramiro Nunez 
Meilleur défenseur : Dimitrios Zisis 
Meilleur libero : Quentin Richard

Classement final

Composition des équipes 

Entraîneur : Jean-Manuel Leprovost  ; entraîneur-adjoint : Olivier Audabram

Notes et références

Liens externes 
  La compétition sur le site de la FIVB

2011
Volley-ball masculin moins de 19 ans
Volley-ball masculin moins de 19 ans 2011
Monde masculin moins de 19 ans 2011
Sport en Argentine en 2011
Volley-ball en août 2011